

Patronymes 
Bodrov pour les hommes (), Bodrova pour les femmes (), est un patronyme russe porté par :
 Denis Bodrov (1986-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Ievgueni Bodrov (1988-), joueur de hockey sur glace russe, frère du précédent ;
 Sergueï Sergueïevitch Bodrov (1971-2002), acteur russe ;
 Sergueï Vladimirovitch Bodrov (1949-), réalisateur russe, père du précédent.

Patronyme russe